Een verkeersweg:
 N369 (België)
 N369 (Frankrijk)
 N369 (Nederland), zie Provinciale weg 369
 N369 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing